Adam Lidström, född 12 februari 1996 i Detroit, Michigan, är en svensk-amerikansk professionell ishockeyspelare. Han är son till den före detta NHL-spelaren Nicklas Lidström.

Referenser 

Födda 1996
Idrottare från Detroit
Levande personer
Män
Spelare i Enköpings SK HK
Spelare i Linden Hockey
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Surahammars IF
Spelare i Visby/Roma HK
Spelare i Västerås Hockey
Svenska ishockeyspelare